Состоянием на 3 марта 2023 года компания SpaceX в ходе 77 запусков ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту 4051 спутник системы Starlink.

 3197 спутников находятся на рабочих орбитах.
 9 спутников находятся в резерве, недалеко от рабочей орбиты.
 184 спутника находятся на парковочных орбитах.
 321 спутник находятся в процессе подъёма или снижения орбиты, смены орбитальной плоскости или перемещения на новую позицию.
 43 спутника не маневрируют продолжительное время и медленно снижаются под действием остаточного атмосферного сопротивления.
 297 спутников сведен с орбиты (60 из них — первая запущенная партия тестовых аппаратов версии 0.9, а 38 потеряно вследствие геомагнитной бури).

Состав группировки 
В таблице ниже приведён состав группировки спутников первого поколения, согласно последней, изменённой заявке SpaceX в Федеральную комиссию по связи от 17 апреля 2020 года, которая была одобрена 27 апреля 2021 года). 

Согласно правилам комиссии, половина группировки должна быть выведена в течение 6 лет после одобрения заявки (до марта 2024 года), а все спутники — в течение 9 лет (до марта 2027 года).

1 декабря 2022 года Федеральная комиссия по связи частично утвердила заявку SpaceX на выведение спутниковой группировки Starlink второго поколения (Gen2). До окончательного завершения рассмотрения заявки компании на  спутников, было дано разрешение на вывод 7500 аппаратов на орбиты высотой 525, 530 и 535 км с наклонением орбиты 53, 43 и 33°, соответственно.

Список спутников

2019 год 

24 мая 2019 года был выполнен первый запуск спутников Starlink.

В течение 2019 года в результате 2 запусков ракеты-носителя Falcon 9 на орбиту было запущено 120 спутников.

На 3 марта 2023 года на рабочей орбите находятся 44 из запущенных спутников, 69 спутников сведены с орбиты, в том числе все 60 спутников-прототипов первого запуска.

2020 год 

В течение 2020 года в результате 14 запусков ракеты-носителя Falcon 9 на орбиту было запущено 833 спутников.

На 3 марта 2023 года на рабочей орбите находятся 665 из запущенных спутников, 117 спутников сведены с орбиты.

2021 год 

В течение 2021 года в результате 19 запусков ракеты-носителя Falcon 9 на орбиту было запущено 989 спутников.

На 3 марта 2023 года на рабочей орбите находятся 929 из запущенных спутников, 47 спутников сведены с орбиты.

2022 год 

В течение 2022 года в результате 34 запусков ракеты-носителя Falcon 9 на орбиту было запущено 1722 спутника.

На 3 марта 2023 года на рабочей орбите находятся 1559 из запущенных спутников, 62 спутника сведены с орбиты.

2023 год 

51 спутник, запущенные 3 марта 2023 года, будут добавлены в таблицу после появления их в спутниковых каталогах.

По запускам

См. также 
 Список спутников OneWeb

Примечания 

SpaceX
Списки космических аппаратов